Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование смешанных команд (команд, состоящих из двух мужчин и двух женщин; ) США по кёрлингу. Проводится с 1975 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на чемпионате мира и других международных соревнованиях национальных сборных как смешанная сборная США (с 2015 года).

Годы, места проведения и команды-призёры

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу на колясках среди смешанных пар
 Чемпионат США по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат США по кёрлингу среди ветеранов

Кёрлинг
США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года